Robert Jackson (1886 -?), generale australiano
 Robert Houghwout Jackson (1892-1954), procuratore generale degli Stati Uniti d'America
 Robert Jackson (1948), musicista britannico
 Robert Jackson (1949), astronomo
 Robert Jackson, aracnologo dell'University of Canterbury, (Nuova Zelanda)
 Robert Jackson, giocatore di football americano
 Robert Jackson (1911-1991), amministratore delle Nazioni Unite
 Rob Jackson, giocatore di rugby
 Robert V. Jackson (1946), politico britannico
 Rob Jackson, giocatore di football americano
 Robert Jackson, allenatore di calcio.

Pagine correlate 
 Bob Jackson